INCO steht als Abkürzung für:

 Instrumentation and Communications Officer, Verantwortlicher für Kommunikationssysteme im Mission Control Centern in der Raumfahrt
 International Commercial Terms (INCO-Bedingungen, siehe Incoterms), Reihe freiwilliger Klauseln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel
Inco Limited, ehemaliger kanadischer Bergbaukonzern, welcher heute als Vale Inco firmiert

INCo steht als Abkürzung für:
 International Navigation Company, ehemalige US-amerikanische Reederei

Siehe auch:
 Inco Superstack, zweithöchster Schornstein der Welt in Ontario, Kanada

INCO